Evropsko prvenstvo v atletiki 2018 je štiriindvajseto Evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 6. in 12. avgustom 2018 na Olimpijskem stadionu v Berlinu, Nemčija. Na tekmovanju je sodelovalo 1573 atletov iz 49-ih držav, ki so tekmovali v štiriindvajsetih atletskih disciplinah za moške in ženske.

Rezultati atletov

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Rezultati atletinj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Sodelujoče države 

  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (16)
  (29)
  (3)
  (38)
  (35)
  (6)
  (14)
  (22)
  (11)
  (51)
  (11)
  (22)
  (47)
  (84)
  (3)
  (140)
  (3)
  (111)
  (37)
  (35)
  (4)
  (33)
  (8)
  (91)
  (2)
  (18)
  (27)
  (3)
  (2)
  (2)
  (6)
  (1)
  (4)
  (45)
  (34)
  (86)
  (37)
  (36)
  (2)
  (12)
  (21)
  (10)
  (99)
  (68)
  (54)
  (43)
  (88)

Medalje po državah

Zunanje povezave 

 

2018
Športne prireditve v Nemčiji
2018 v športu
Šport v Berlinu